TIGR est l’acronyme :
 du groupe terroriste TIGR : Trieste, Istrie, Gorizia et Rijeka, composé de résistants slovènes à l’occupation italienne fasciste de leur pays durant les années 1930 et 1940 ;
 de l’institut de recherches génétiques : The Institute for Genomic Research.
 du Transport Intercommunal Gratuit Rural, transport de l'agglomération d'Issoudun.

Voir aussi 
 GAZ 2330 TIGR, un véhicule militaire blindé léger russe.